Il singolare del Pacific Life Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2005.

Roger Federer ha battuto in finale Lleyton Hewitt 6–2, 6–4, 6–4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Roger Federer (campione)
 Lleyton Hewitt (finale)
 Andy Roddick (semifinale)
 Marat Safin (terzo turno)
 Guillermo Coria (quarto turno)
 Tim Henman (quarti di finale)
 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (terzo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 David Nalbandian (quarto turno)
 Joachim Johansson (secondo turno)
 Tommy Robredo (quarto turno)
 Ivan Ljubičić (quarto turno)
 Guillermo Cañas (semifinale)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Tommy Haas (secondo turno)

  Fernando González (quarto turno) 
  Michail Južnyj (secondo turno) 
  Mario Ančić (secondo turno) 
  Vince Spadea (secondo turno) 
  Andrei Pavel (terzo turno) 
  Juan Ignacio Chela (terzo turno) 
  Thomas Johansson (secondo turno) 
  Feliciano López (terzo turno) 
  Radek Štěpánek (secondo turno) 
  Jiří Novák (terzo turno) 
  Sébastien Grosjean (secondo turno) 
  Dominik Hrbatý (secondo turno) 
  Nicolas Kiefer (quarti di finale) 
  Taylor Dent (quarto turno) 
  Paradorn Srichaphan (terzo turno) 
  Jürgen Melzer (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2005
ATP Tour 2005